Надежда Сергеевна Комарова (18 апреля 1927 — 16 января 2018) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 18 апреля 1927 года в селе Ивановка Воронцово-Николаевского района Сальского округа Северо-Кавказского края, ныне Сальского района Ростовской области. Девичья фамилия — Приходько.

Трудовую деятельность начала в годы Великой Отечественной войны телятницей в совхозе «Горняк» (Октябрьский район Ростовской области).

В 1946 году окончила курсы трактористов и возглавила комсомольско-молодёжное звено по выращиванию семян люцерны. В 1948 году её звено получило урожай семян люцерны  с гектара на площади 

В 1952 году Надежда Сергеевна приехала на строительство виноградарского совхоза «Семикаракорский» (Семикаракорский район Ростовской области) и проработала там до выхода на заслуженный отдых в 1982 году.

В 2013 году с днем рождения Героиню поздравил глава Семикаракорского района Виктор Николаевич Талалаев, зачитав поздравительную телеграмму от губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и люцерны при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственной продукции, звеньевой Надежде Сергеевне Приходько было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Источники 
 Комарова, Надежда Сергеевна // Герои Труда Дона / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008-2014.

Примечания

Ссылки 
 
 ТРУДИЛАСЬ И НЕ УНЫВАЛА